Ранчо Арагон има више значења:

 Ранчо Арагон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Арагон (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику